Crédit-bail ou leasing peut signifier :

Droit
Le crédit-bail est un contrat nommé défini à l'article 1842 du Code civil du Québec : «  Le crédit-bail est le contrat par lequel une personne, le crédit-bailleur, met un meuble à la disposition d’une autre personne, le crédit-preneur, pendant une période de temps déterminée et moyennant une contrepartie ».

Finance
Le crédit-bail est un mode particulier de financement des investissements.